52. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 5–6 lutego 1955 roku w Falun, w Szwecji. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 12 po trzech dystansach. Złoto wywalczył reprezentant gospodarzy Sigvard Ericsson.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 39 łyżwiarzy z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 38.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1955 w sportach zimowych
1955 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Falun